Scaevola aemula är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Robert Brown. Scaevola aemula ingår i släktet Scaevola och familjen Goodeniaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
aemula